Майкл Б. Сильвер (; род. 8 июля 1967, Манхэттен, Нью-Йорк, США) — американский актёр и режиссёр, известный по эпизодическим ролям на телевидении, а также по исполнению роли помощника окружного прокурора Лео Коэна в сериале «Полиция Нью-Йорка».

Биография 
Майкл Бахман Сильвер родился 8 июля 1967 года в Нью-Йорке. Старшая сестра — сценаристка Аманда Сильвер, дед был сценаристом и продюсером Сидни Бахманом (1902—1975), номинантом на «Оскар». Окончил Брауновский университет, один из самых престижных частных университетов в США.

Кино-карьера Силвьера началась в 1993 году с небольшой роли Люка, жертвы маньяка, в молодёжном фильме ужасов «Последняя пятница. Джейсон отправляется в ад». Впоследствии стал сниматься на телевидении, с 1995 играл эпизодическую роль врача-психиатра Пола Майерса в сериале «Скорая помощь», с 1996 по 2002 снимался в «Полиции Нью-Йорка».

В 2010 состоялся режиссёрский дебют Майкла Б. Сильвера — он снял фильм «Любовная хижина» о порноиндустрии, сценарий к которому написала его сестра Аманда. Также в качестве режиссёра снял эпизоды сериалов «Дорогой доктор» и «Руководство подруг к разводу».

В 2011 подарил свою внешность и голос персонажу игры L.A. Noire, еврею-подозреваемому в убийстве Эдгару Калу.

Фильмография

Режиссёрские работы

Ссылки 

Киноактёры США